

Події

Великі релізи 
 19 серпня виходить тактична рольова гра, розроблена російською компанією-розробником СофтКлаб і видана фірмою 1С — King's Bounty: Темна сторона ().

Релізи ігор
Список відеоігор, реліз яких відбувся у 2014 в Північній Америці.

Січень-березень

Роки у відеоіграх